Atalopteris är ett släkte av ormbunkar. Atalopteris ingår i familjen Tectariaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Atalopteris